Il doppio del torneo di tennis West of England Challenger 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Mark Petchey e Danny Sapsford con Massimo Bertolini e Mosè Navarra non hanno disputato la finale.

Teste di serie

 Mark Petchey /  Danny Sapsford (finale)
Assente

 Chris Haggard /  Tom Spinks (quarti di finale)
 Martin Hromec /  Peter Tramacchi (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

West of England Challenger 1997